Это список самых высоких больниц в мире.

См. также 
 Список самых высоких зданий в мире

Ссылки 
 Skyscraper Center
 Emporis.com
 Rise of the Modern Hospital: An Architectural History of Health and Healing, 1870-1940

Больницы
высокие